A 2019-es rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokságon a férfi összetett bajnoki címszerzők kihirdetésére január 13-án, a férfiak 3000 méteres szuperdöntőjét követően került sor a hollandiai Dordrechtben.

Győztest négy versenyszám – az 1500, az 500 és 1000 méter, valamint a 3000 méteres szuperdöntő – legjobbjai között hirdettek.

A dobogó legfelső fokára Liu Shaolin Sándor állhatott fel, aki teljesítményével Magyarország történetének első összetett aranyérmét szerezte meg, míg öccse, a 20 éves Liu Shaoang ezüstérmes lett. A bronzérmet az orosz Szemjon Jelisztratov szerezte meg.

Eredmény

Jegyzetek

Források 
 

F